Бу́тлеров:

 Бутлеров, Александр Михайлович (1828 — 1886) — русский химик, создатель теории химического строения органических веществ.
 Бутлеров Александр Михайлович (1879—1913) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Бутлеров, Владимир Александрович (1864 — 1934) — член Государственного совета Российской империи, действительный статский советник, помещик и предприниматель.
 Бутлеров — ударный кратер, находящийся в северном полушарии обратной стороны Луны.